Harling ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Günther von Harling (1595–1655), deutscher Verwaltungsjurist
 August von Harling (1840–1886), deutscher Verwaltungsbeamter
 Christian Friedrich von Harling (1631–1724), deutscher Verwaltungsjurist, Landdrost, Kammerdiener, Hofkavalier, Kurfürstlich Hannoverscher Oberstallmeister und Geheimer Rat
 Gert G. von Harling (* 1945), deutscher Schriftsteller
 Gunnar Wilhelm Harling (* 1920), schwedischer Botaniker
 Otto von Harling (1866–1953), deutscher Theologe
 Rotraud Harling (* 1941), deutsche Fotografin
 Rudolf Harling (1927–2016), deutscher Verwaltungsjurist und Oberkreisdirektor 
 William Franke Harling (1887–1958), anglo-amerikanischer Filmkomponist

Siehe auch:
 Harling (Adelsgeschlecht)